Балтырган — название рек в Республике Алтай:

Балтырган (приток Чуи)
Балтырган (приток Большой Сумульты)
Балтырган (приток Коира)